Ел Мадроњито има више значења:

 Ел Мадроњито (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Мадроњито (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику